El tredecasíl·lab és un vers d'art major, de tretze síl·labes, sense tradició en la literatura catalana. El seu ús ocasional en la lírica romàntica i modernista castellana es correspon amb la voluntat dels poetes d'aquests corrents d'explorar totes les possibilitats mètriques, fins i tot les més inusitades.

Tipus de vers